Paumgartten ist der Familienname folgender Personen:

 Carl von Paumgartten (1796–1877), österreichischer Beamter, Jurist und Schriftsteller 
 Franz Xaver von Paumgartten (1811–1866), österreichischer General
 Johann Baptist von Paumgartten (1772–1849), österreichischer General
 Karl Paumgartten (eigentlich Karl Huffnagl; 1872–1927), österreichischer  Archivar und antisemitischer Autor, siehe Leopold Stocker
 Zdenko Paumgartten (1903–1984), österreichischer General der Infanterie

Siehe auch:
 Paumgarten, Paumgartner, Baumgarten